Camillo Casarini (1830-1874), homme politique et un patriote italien ;
 Domenica Casarini, cantatrice italienne (soprano du  siècle ;
 Federico Casarini (né en 1989), footballeur italien.

Voir aussi 
 (6364) Casarini, un astéroïde de la ceinture principale.